ZPL steht für:
 Powiat Policki in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Zebra Programming Language
 Zentrales Pionierlager

zpl steht für:
 Lachixío-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung